Berkentin ist der Familienname eines norddeutschen, ritterschaftlichen Adelsgeschlechts, auch Berckentin oder Parkentin, siehe Parkentin (Adelsgeschlecht)

 Christian August von Berkentin, auch Berckentin (1694–1758), dänischer Diplomat und Geheimer Staatsrat
 Detlef von Berkentin (1395–1419), Bischof von Ratzeburg 
 Johannes V. von Berkentin (1479–1511), Bischof von Ratzeburg 

Siehe auch:
 Berkenthin